Las Moras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Moras, San Luis Potosí, ort, Mexquitic de Carmona, 
 Las Moras, Guanajuato, ort, 
 Las Moras, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar